Officiers et poètes russes (en ) est un recueil de biographies de l'écrivain Zakhar Prilepine, consacré à des poètes et écrivains de langue russe qui ont connu, à côté de leur vie d'écrivain, une expérience militaire réelle. Il est publié en français pour la première fois en septembre 2019, traduit du russe par Jean-Christophe Peuch, aux éditions des Syrtes. Ce volume se présente comme le premier de deux tomes dont le second doit encore paraître et qui sera consacré notamment à Mikhaïl Lermontov.

8 biographies 
Le recueil est composé de 8 biographies :
 Le lieutenant Gavrila Derjavine, Les dieux sont avec nous, respectez la nation russe 
 L'amiral Alexandre Chichkov, D'un regard tranquille, il mesurait la sanglante bataille
 Le général de division Denis Davydov, Précipite-moi dans la mêlée
 Le capitaine en second Constantin Batiouchkov, J'aime beaucoup le métier des armes
 La cornette Piotr Viazemski, Aime Mars et paie-lui ton tribut !
 Le capitaine de cavalerie Piotr Tchaadaev, Le même principe qui nous rend quelquefois si audacieux
 Le capitaine en second Alexandre Bestoujev-Marlinski, Et la fortune, inclinant la tête, me tenait un étrier en or...
 Alexandre Pouchkine, Admirateur, depuis l'enfance, de la gloire des armes

Prix 
En 2018 à Penza, Zakhar Prilepine a reçu le prix littéraire M. Lermontov pour son ouvrage Officiers et poètes russes.

Références

Liens externes 
  Site personnel
  Bibliographie de Zakhar Prilepine

Œuvre de Zakhar Prilepine
Biographie
Livre paru en 2018